Жолт Киш (; ) — венгерский кёрлингист.

Основных успехов достиг в кёрлинге для смешанных пар (mixed doubles curling): двукратный чемпион мира.

В «классическом» кёрлинге играет на позиции четвёртого.

Выступает также в кёрлинге для смешанных команд (mixed doubles curling).

Достижения 
 : золото (2011, 2012, 2015, 2016, 2018, 2020, 2022).
 : золото (, ).
 : золото (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2020).
 : бронза ().
 : золото (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Сборная Венгрии выиграла чемпионат мира среди смешанных пар | curlington.ru
 Чемпионат мира завершен | Пресс-центр | Департамент олимпийского наследия Краснодарского края
 «Доротея Паланкса: мы играли против лучших команд в мире», новость размещена на сайте www.curling.ru 27.04.2015 — Новости  — Федерация кёрлинга России

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Венгрии
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Венгрии по кёрлингу